Thurasdorf ist der Ortsname von

 Thurasdorf (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Thurasdorf (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Thurasdorf (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern